Сок (округ, Вісконсин) () - округ (графство) у штаті Вісконсин. 
 Сок (річка) — річка в Оренбурзькій та Самарській областях, ліва притока Волги. 
 Сок-Сок () — село у складі Сариагаського району Південно-Казахстанської області Казахстану
 Баєль-ле-Сок (фр. Bailleul-le-Soc) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Уаза.